

Musica
Ticket to Ride – canzone dei Beatles del 1965 tratta dall'album Help!
Ticket to Ride – album di debutto dei The Carpenters

Altro
Ticket to Ride – gioco da tavolo in stile tedesco di Alan R. Moon
A Ticket to Ride – videogioco basato sull'omonimo gioco da tavolo